Wesenberg (Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Wesenberg (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Klein Wesenberg, een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Rakvere (Duits: Wesenberg), een stad in het noorden van Estland